Sidney Bernstein peut désigner ::

 Sid Bernstein, un producteur de musique, agent artistique et promoteur musical américain ;
 Sidney Bernstein, Baron Bernstein, un media baron britannique ;
 Sidney Norman Bernstein, un joueur d'échecs américain.